Иван Станковић може означавати:

 Иван Станковић (1921—1973) лекар-офтамолог, професор и декан Медицинског факултета
 Иван Станковић (1982) рукометаш
 Иван Станковић (1955) водитељ и маркетиншки стручњак